Needles and pins, een Brits kinderversje
 Needles and pins (lied), een lied geschreven door Jack Nitzsche en Sonny Bono
 Needles and pins, lied van Deftones
 Needles and pins (televisieserie), Amerikaanse tv-serie
 "Needles and pins" of "Pins and needles", Engelse volkstaal voor paresthesie